Een toegangsbewijs (bijvoorbeeld voor een attractiepark, dierentuin, parkeergelegenheid of zwembad met een geldigheid van een hele dag.
 Een vervoerbewijs met een geldigheid van een dag, zie dagkaart (openbaar vervoer).
 Een menukaart of lijst, met de gerechten die op die dag verkrijgbaar zijn in een restaurant (van het Franse carte du jour).